Ievgueni Vitalievitch Davydov - en russe :  (Evgenij Vital’evič Davydov) et en anglais : - (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1984, il commence sa carrière avec le Traktor Tcheliabinsk dans le championnat d'URSS. Il rejoint le HK CSKA Moscou 
en 1986 et remporte trois titres nationaux consécutifs. Il est choisi en 1989 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Jets de Winnipeg en , en . Il part en Amérique du Nord en 1991-1992 et débute dans la LNH. Il a été échangé aux Panthers de la Floride le . Le , une transaction l'envoye au Sénateurs d'Ottawa. En 1995, il revient eu Europe au HC Olten dans la LNB puis rejoint en cours de saison le club d'Amiens dans la Élite. Il a par la suite également évolué en Suède, en Russie, en Italie, en Finlande, en Allemagne. Il met un terme à sa carrière en 2005.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS puis la Russie au niveau international. Il est champion olympique 1992 et championnat du monde 1990. Il fait partie de l'équipe ayant remporté le championnat du monde junior 1986.

Trophées et honneurs personnels 
 Championnat de Suède de hockey sur glace 1996-1997 : termine meilleur buteur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1984-1985|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS || 39|| 11|| 5|| 16|| 22|| || || || || 
|- 
| 1986-1987|| CSKA Moscou|| URSS || 32|| 11|| 2|| 13|| 8|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| CSKA Moscou|| URSS || 44|| 16|| 7|| 23|| 18|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| CSKA Moscou|| URSS || 35|| 9|| 7|| 16|| 4|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| CSKA Moscou|| URSS || 44|| 17|| 6|| 23|| 16|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| CSKA Moscou|| URSS || 44|| 10|| 10|| 20|| 26|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| CSKA Moscou|| Superliga|| 27|| 13|| 12|| 25|| 14|| || || || || 
|- 
| 1991-1992|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 12|| 4|| 3|| 7|| 8|| 7|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 1992-1993|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 79|| 28|| 21|| 49|| 66|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
|rowspan="2"| 1993-1994|| Panthers de la Floride|| LNH|| 21|| 2|| 6|| 8|| 8||| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 40|| 5|| 7|| 12|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1994-1995|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|1994-1995|| Gulls de San Diego|| LIH|| 11|| 2|| 1|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| Wolves de Chicago||  LIH|| 18|| 10|| 12|| 22|| 26|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1995-1996|| HC Olten|| LNB|| 7|| 7|| 7|| 14|| 8|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Amiens || Élite|| 3|| 3|| 0|| 3|| 4|| 13|| 15|| 9|| 24|| 54
|-
| 1996-1997|| Brynäs IF|| Elitserien|| 46|| 30|| 18|| 48|| 103|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1997-1998|| Brynäs IF|| Elitserien|| 40|| 17|| 16|| 33|| 32|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| EV Zoug|| LNA|| 11|| 4|| 3|| 7|| 4|| || || || || 
|- 
| 1998-1999|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 14|| 2|| 2|| 4|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| HC Olten|| LNB|| 36|| 26|| 30|| 56|| 70|| 4|| 1|| 3|| 4|| 8
|- 
| 2000-2001|| HC Olten|| LNB|| 40|| 31|| 48|| 79|| 18|| 4|| 3|| 4|| 7|| 12
|-
| 2001-2002|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 7|| 2|| 1|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || Berlin Capitals|| DEL|| 34|| 5|| 9|| 14|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2002-2003|| Milan|| Serie A|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Velkom Moscou || Pervaïa Liga|| 30|| 10|| 20|| 30|| 24|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Olofström IK || Division 1|| 12|| 3|| 3|| 6|| 6|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Titan Kline || Pervaïa Liga|| || || || || || || || || || 

| 155|| 40|| 39|| 79|| 120|| 11|| 2|| 2|| 4|| 2

Au niveau international 

| 1985 ||URSS Jr.||align="left"|Championnat d'Europe junior || 5|| 4|| 0|| 4|| 6||align="left"|  Médaille d'argent
|- 
| 1986 || URSS Jr. ||align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 3|| 1|| 4|| 2||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1987 || URSS ||align="left"|Championnat du monde junior || || || || || ||align="left"| Équipe disqualifiée
|- 
| 1990 || URSS ||align="left"|Championnat du monde || 9|| 5|| 4|| 9|| 6||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1992 ||Russie||align="left"|Jeux olympiques || 8|| 3|| 3|| 6|| 2||align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en mai 1967
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Tcheliabinsk
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Brynäs IF
Joueur du EV Zoug
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HC Olten
Joueur du BSC Preussen
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Titan Kline
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Champion olympique de l'Équipe unifiée
Champion olympique de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992